Parsi – seguaci del Mazdeismo che dalla Persia si trasferirono in India

Persone 
 Armida Parsi-Pettinella – cantante mezzosoprano italiana
 Carla Parsi-Bastogi – scrittrice italiana
 Maria Rita Parsi – psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista e scrittrice italiana
 Vittorio Emanuele Parsi – politologo, editorialista e accademico italiano